Joel Rechlicz (né le  à Brookfield, Wisconsin aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il a commencé sa carrière junior en 2005-06 avec quelques équipes de différentes ligues avant de rejoindre les Saguenéens de Chicoutimi pour une saison complète. Il joua aussi ses deux premières parties professionnel à la fin de la saison 2006-07 avec les Hounds de Chicago.

Il débuta la saison 2007-08 dans la nouvelle Ligue internationale de hockey avec les Wings de Kalamazoo avant de rejoindre la Ligue américaine de hockey. Il signe un contrat avec les Islanders de New York en .

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 ||Roadrunners de Santa Fe ||NAHL ||3 ||0 ||1 ||1 ||29 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Buccaneers de Des Moines ||USHL ||2 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Ice de l'Indiana ||USHL ||2 ||0 ||0 ||0 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Olympiques de Gatineau ||LHJMQ ||3 ||0 ||0 ||0 ||17 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Saguenéens de Chicoutimi ||LHJMQ ||55 ||0 ||1 ||1 ||159 ||1 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2006-2007 ||Hounds de Chicago ||UHL ||2 ||0 ||0 ||0 ||9 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Wings de Kalamazoo ||LIH ||25 ||1 ||0 ||1 ||100 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||River Rats d'Albany ||LAH ||25 ||0 ||1 ||1 ||106 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Grizzlies de l'Utah ||ECHL ||45 ||0 ||1 ||1 ||110 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||4 ||0 ||0 ||0 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Islanders de New York ||LNH ||17 ||0 ||1 ||1 ||68 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||21 ||0 ||0 ||0 ||128 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Islanders de New York ||LNH ||6 ||0 ||0 ||0 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Bears de Hershey ||LAH || 28|| 1|| 0|| 1|| 132|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Bears de Hershey ||LAH || 44|| 1|| 1|| 2|| 267|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Capitals de Washington ||LNH || 3|| 0|| 0|| 0|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Pirates de Portland ||LAH || 36|| 0|| 0|| 0|| 149|| -|| -|| -|| -||-
|-
|2012-2013 || Bears de Hershey || LAH || 4|| 0|| 0|| 0|| 5|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Bears de Hershey || LAH || 25|| 1|| 1|| 2|| 87|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Wild de l'Iowa || LAH || 20 || 1 || 0 || 1 || 60 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 12 || 0 || 0 || 0 || 35 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Condors de Bakersfield || LAH || 15 || 0 || 0 || 0 || 54 || || || || ||

| 26 || 0 || 1 || 1 || 105 ||- ||- ||- ||- ||-

Transactions en carrière 
  : signe un contrat comme agent libre avec les Islanders de New York.

Notes et références 

Naissance en juin 1987
Naissance dans le comté de Waukesha
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de l'Ice de l'Indiana
Joueur des Olympiques de Gatineau
Joueur des Saguenéens de Chicoutimi
Joueur des Islanders de New York
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Grizzlies de l'Utah (ECHL)
Joueur des Hounds de Chicago
Joueur des Wings de Kalamazoo (2007-2009)
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Pirates de Portland
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Wild de l'Iowa
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Condors de Bakersfield (LAH)